Newcome ist der Familienname folgender Personen:

 James Newcome (* 1953), britischer Bischof der Anglikanischen Gemeinschaft, Mitglied des House of Lords
 Richard Newcome (Newcombe; 1701–1769), Bischof von Llandaff und von St Asaph
 William Newcome (1729–1800), Bischof von Dromore, Bischof von Ossory, Bischof von Waterford und Lismore und Erzbischof von Armagh

Siehe auch: Newcomb, Newcombe